Baviera – Länder della Germania

Architettura
 Villa Baviera – villaggio cileno nella provincia di Linares

Persone
 Dante Baviera – calciatore italiano
 José Baviera – attore spagnolo
 Vincenzo Baviera – scultore svizzero

Altro
 Palazzetto Baviera – edificio storico di Senigallia